DJ Kura, een Portugese elektromuzikant en -producent
 Koera (rivier in Transkaukasië), een rivier in Turkije, Georgië en Azerbeidzjan
 Koera (rivier in Rusland), een rivier in Rusland
 Koera (testgebied), een militair testterrein in Rusland
 Kura (Bushehr), plaats in Iran
 Kura (Fars), plaats in Iran
 Kura (Nigeria), plaats (LCA) in Nigeria
 Kura (film), een Japanse film uit 1995

Zie ook 
 Koera-Araxescultuur, een oude beschaving